Аккинское наибство () — административная единица Северо-Кавказского имамата, и позже Российской империи, входило в число наибств Чеченской области. Наибство было позже присоединено к Чантинскому наибству. Ныне территория входит в состав Галанчожсого района Чечни. Существовало в 1865—1869 годах.

Границы 
Северная граница Аккинского наибства от реки Гехи, в 5 ½ верстах ниже соединения её верховьев, она проходит у подошвы горы Булуй-лама а к развалинам аула Кяген-юрт, пересекает верховья рек Шалажь и Нетхой, по направлению к Кереламу, встречает лесистый овраг из которого берет свое начало речка Чожь.

От верховьев речки Чожь начинается отделяющая Аккинцев от Мереджинского общества Западная граница: направляясь параллельно верховьев реки Фортанги, она проходит у подошвы Ялхоры лама, Пересекает большую дорогу от аула Ялхорой в Ст. Алкунскую, минует возвышенности Борзинты и Лиоусы-корт и достигает горы Цетти-корта.

Отсюда идет южная граница по хребту Эргеты, отдаляющему Аккинцев от Цоринцев и далее по цепи лесистых гор смежных с поселением Кейнзев откуда берут свои начала верхние притоки реки Гехи, до возвышенности Гопань-Корта.

Здесь начало соприкасающейся с Чечнёй восточной границы, которая встречает на пути своем горы Койби кор и Келесам доходит до реки Гехи и правым её берегом, вниз по течению на расстояние 5 ½ верст достигает против горы буллой-лама начала выше описанной Северной границы.

Примечания 

Северо-Кавказский имамат
1860-е годы в Чечне